Escudo de Santa Fe puede referirse a:

 Escudo de Santa Fe, provincia de Argentina.
 Escudo de Santa Fe, ciudad de Argentina.
 Escudo de Santa Fe, municipio de la provincia de Granada, en España.